As primárias e as prévias presidenciais do Partido Republicano 2020 serão uma série de disputas eleitorais que acontecerão em todos os 50 estados dos EUA, no Distrito de Columbia e em cinco territórios dos EUA . Sancionadas pelo Partido Republicano, essas eleições visam selecionar os 2.472 delegados a serem enviados à Convenção Nacional Republicana, que escolherão o candidato do Partido Republicano para o presidente dos Estados Unidos na eleição de 2020 . Os delegados também aprovam a plataforma do partido e o candidato vice-presidencial.

O presidente Donald Trump formalmente lançou sua candidatura à reeleição em 17 de fevereiro de 2017. Ele foi seguido pelo ex- governador de Massachusetts Bill Weld, que anunciou sua campanha em 15 de abril de 2019.

Candidatos 
Numerosos especialistas, jornalistas e políticos especularam que o ciclo eleitoral de 2020 pode representar um significativo desafio do Partido Republicano ao presidente Donald Trump, devido à sua impopularidade histórica nas pesquisas, sua associação com as alegações de interferência russa nas eleições de 2016 e seu apoio. de políticas e decisões impopulares.

Vários críticos republicanos da administração Trump sugeriram ou estão considerando o desafio de Trump em 2020. Em janeiro de 2019, o ex-governador republicano de Massachusetts e candidato a vice-presidente Libertarian em 2016, Bill Weld, mudou sua filiação partidária de volta para o republicano. Em 15 de fevereiro de 2019, Weld anunciou a formação de um comitê exploratório presidencial de 2020, e mais tarde anunciou sua candidatura em 15 de abril de 2019.

O ex-governador de Ohio e candidato presidencial de 2016, John Kasich, tem sido alvo de rumores de uma possível multa bipartidária com o ex-governador democrata do Colorado, John Hickenlooper . Kasich negou que ele iria formar tal bilhete. Em novembro de 2018, no entanto, Kasich afirmou que estava "muito seriamente" considerando uma oferta da Casa Branca em 2020.

Após sua vitória de reeleição em 2018, o governador em exercício de Maryland, Larry Hogan, foi objeto de especulação presidencial, particularmente após seu segundo discurso de posse. Em janeiro de 2019, relatórios indicavam que Hogan estava considerando uma proposta potencial de 2020 para a Casa Branca. Hogan se reuniu com o comentarista Bill Kristol e com a estrategista Sarah Longwell, ambos proeminentes conservadores do Never-Trump.

Vários críticos de Trump dentro do GOP indicaram que não o desafiarão em 2020. O ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, ganhou a eleição para substituir o atual senador norte-americano Orrin Hatch (R-UT), que lhe daria uma plataforma significativa para desafiar Trump; em janeiro de 2019, no entanto, Romney afirmou que ele não iria concorrer contra Trump em 2020. Outros críticos republicanos de Trump que disseram que não buscarão destronar Trump em 2020 incluem a candidata presidencial de Carly Fiorina em 2016 e a ex-senadora dos EUA. Jeff Flake .

Candidatos declarados 
Os candidatos nesta seção ocuparam cargos públicos ou foram incluídos em um mínimo de cinco pesquisas nacionais independentes.

Indivíduos que manifestaram publicamente interesse 
Indivíduos nesta seção manifestaram interesse em concorrer à presidência nos últimos seis meses. 

 Bob Corker, Senador dos EUA do Tennessee 2007–2019
 Larry Hogan, governador de Maryland desde 2015; candidato a deputado dos EUA pelo MD-05 em 1981 e candidato republicano em 1992
 John Kasich, governador de Ohio 2011–2019; Representante dos EUA da OH-12 1983–2001; candidato a presidente em 2000 e em 2016

Recusado a ser candidato 
Os indivíduos nesta seção foram objeto da especulação presidencial de 2020, mas declararam publicamente que não buscarão a Casa Branca em 2020. 
Greg Abbott, governador do Texas
Charlie Baker,governador do Massachussets
Steve Bannon, diretor da campanha de Trump à Presidência em 2016 e estrategista-chefe da Casa Branca (declarou apoio a Trump)
Jeb Bush, ex-governador da Flórida e candidato em 2016
Chris Christie, ex-governador de Nova Jérsei e candidato em 2016 (declarou apoio a Trump)
Tom Cotton, senador pelo Arkansas
Ann Coulter, colunista conservadora de Nova Iorque (estado)
Ted Cruz, senador pelo Texas e candidato em 2016 (declarou apoio a Trump)
Mark Cuban, investidor do Texas e dono do time de basquetebol Dallas Mavericks
Carly Fiorina, executiva da Virgínia e candidata em 2016
Jeff Flake, ex-senador pelo Arizona e ex-membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos
Nikki Haley, ex-Embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas e ex-governadora da Carolina do Sul  (declarou apoio a Trump)
Jon Huntsman Jr.,embaixador dos Estados Unidos na Rússia e ex-governador de Utah
James Mattis, ex-secretário de Defesa
Rand Paul, senador pelo Kentucky e candidato em 2016 (declarou apoio a Trump)
Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos e ex-governador de Indiana (declarou apoio a Trump)
Austin Petersen, candidato em 2016 nas primárias do Partido Libertário (Estados Unidos)
Mitt Romney, senador por Utah, ex-governador de Massachussets e candidato em 2012
Marco Rubio, senador pela Flórida e candidato em 2016 (declarou apoio a Trump)
Paul Ryan, ex-Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e candidato à vice-presidência em 2012 (declarou apoio a Trump)
Mark Sanford, ex-governador da Carolina do Sul e ex-membro da Câmara dos Representantes
Ben Shapiro, comentarista político conservador, escritor e advogado da Califórnia
Scott Walker, ex-governador do Winsconsin e candidato em 2016 (declarou apoio a Trump)
Meg Whitman, executiva nova-iorquina e candidata ao governo da Califórnia em 2010

Time line

visão global

2017 

 17 de fevereiro : Trump formalmente anuncia sua candidatura para um segundo mandato e realiza a primeira de uma série ocasional de comícios de campanha em Melbourne, Flórida .

2018 

 18 de julho : Charlotte, Carolina do Norte, é escolhida como o local para a Convenção Nacional Republicana de 2020 .
 7 de novembro : o presidente Trump confirma que Mike Pence continuará sendo seu candidato a vice-presidente.

2019 

 17 de janeiro: Bill Weld muda seu registro de eleitor de Libertário de volta para o republicano, aumentando as especulações de que ele anunciará um desafio principal contra Trump.
 23 de janeiro: O Comitê Nacional Republicano vota por unanimidade expressar "apoio indiviso" da "presidência efetiva" de Trump.
 12 de fevereiro: o presidente Trump realiza sua primeira grande manifestação do ano.
 15 de fevereiro: Weld anuncia a formação de um comitê exploratório, tornando-se o primeiro concorrente notável do presidente.
 15 de abril: Weld anuncia oficialmente sua campanha.

2020 
As seguintes datas primárias e de caucus antecipadas podem mudar dependendo da legislação aprovada antes das datas primárias programadas.

 fevereiro

 3 de fevereiro : caucus de Iowa
 4 de fevereiro: primário de Nova York (veja abaixo)
 11 de fevereiro : primária de New Hampshire

 Março

 3 de março : Super terça-feira (primárias do Alabama, Arkansas, Califórnia, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont e Virgínia) 
 7 de março : Louisiana primário
 8 de março : Porto Rico primário
 10 de março : caucus do Havaí; Primárias de Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio e Washington
 17 de março : primárias no Arizona, Flórida e Illinois
 Ainda não determinado: Colorado caucus (3, 10 ou 17 de março) 

 abril

 7 de abril : primária de Wisconsin
 28 de abril : primárias de Connecticut, Delaware, Maryland, Pensilvânia e Rhode Island

 Maio

 5 de maio : Indiana primária
 12 de maio : primárias de Nebraska 
 19 de maio : primárias de Oregon

 Junho

 2 de junho : primárias de Montana, Delaware, Indiana, Maryland, Pensilvânia, Rhode Island, DC , Novo México,  Dakota do Sul

 Outras primárias e caucuses

 Ainda não determinado (datas de 2016 primárias / caucus listadas entre parênteses): Nevada (23 de fevereiro), Dakota do Norte (até 1º de março), Alasca, Wyoming (1 de março), Kansas, Maine (5 de março), Ilhas Virgens (10 de março) e os caucuses das Ilhas Marianas do Norte (15 de março) e as primárias da Carolina do Sul (20 de fevereiro), da Geórgia (1º de março) e de Nova York (19 de abril); Convenções do Distrito de Colúmbia, Guam (12 de março), Samoa Americana (22 de março); A primária de Nova York está marcada para 4 de fevereiro por razões processuais, mas a data deverá ser alterada.
 Em 19 de dezembro de 2018, o Washington Examiner informou que o Partido Republicano da Carolina do Sul não descartou a possibilidade de renunciar a um concurso primário para proteger Trump de quaisquer adversários primários. O presidente do partido, Drew McKissick, declarou: "Considerando o fato de que todo o partido apóia o presidente, acabamos fazendo o que é do melhor interesse do presidente". Em 24 de janeiro, outro relatório do Washington Examiner indicou que o Partido Republicano do Kansas estava "propenso" a abandonar sua bancada presidencial para "economizar recursos".

Convenção nacional 
As licitações para a Convenção Nacional Republicana foram solicitadas no outono de 2017, com os finalistas sendo anunciados no início da primavera seguinte. Em 18 de julho de 2018, Charlotte, o Spectrum Center da Carolina do Norte foi escolhido por unanimidade como local da convenção.

Financiamento de campanha 
Esta é uma visão geral do dinheiro usado em cada campanha, conforme é relatado à Comissão Eleitoral Federal (FEC) e divulgado em 15 de abril de 2019. Os totais levantados incluem empréstimos do candidato e transferências de outros comitês de campanha.

Veja também 

 Eleição presidencial de 2020 dos Estados Unidos

Notas 

Republicano
Republicano
Republicano
Republicano